Słowo Lake Rotoroa może dotyczyć:
 Lake Rotoroa – jezioro w regionie Tasman, na Wyspie Południowej Nowej Zelandii
 Lake Rotoroa – jezioro w regionie Waikato, na Wyspie Północnej Nowej Zelandii